

Persone 
 Giuseppe Missori (1829-1911) – patriota e militare italiano

Altro 
 Borgo Missori – borgo del comune di Monte Compatri, provincia di Roma, area dei Castelli Romani
 Giuseppe Missori – cacciatorpediniere (e successivamente torpediniera) della Regia Marina
 Missori – stazione della metropolitana di Milano

Pagine correlate 
 Messori